Сокира Перуна — українсьий рок-гурт.
 Сокира Перуна (амулет) — слов'янські та скандинавські кулони у вигляді топорища.